Паротит:

 Паротит — запалення привушних слинних залоз різної причини;
 Епідемічний паротит — висококонтагіозна інфекційна хвороба людей з частим ураженням слинних залоз та нерідким епідемічним перебігом, яку спричинює вірус з роду Paramyxovirus (народне — завушниця, свинка).